

Persone 
 Álvaro Leonel Ramazzini Imeri – cardinale e vescovo cattolico guatemalteco
 Bernardino Ramazzini – medico, scienziato, accademico e scrittore italiano, fondatore e padre della medicina del lavoro
 Pietro Ramazzini – vescovo cattolico italiano in India

Altro 
 Collegium Ramazzini – accademia internazionale indipendente
 Istituto Ramazzini – ONLUS fondata nel 1987 da Cesare Maltoni e Luigi Orlandi